

Acronimo
 In.C.E. – acronimo di Iniziativa centro europea

Persone 
Clayton Ince – calciatore trinidadiano
John Ince – attore, regista e produttore cinematografico statunitense
Paul Ince – calciatore e allenatore di calcio inglese
Ralph Ince – regista e attore statunitense 
Rohan Ince – calciatore inglese
Thomas H. Ince – regista, produttore cinematografico e sceneggiatore statunitense
Tom Ince – calciatore inglese